HDMR steht für:

 Hardware Direct MIDI Routing
 HDMR-Slot, Steckplatz in einem Computer
 High Dimensional Model Representation, Mathematik

HDMR